Arenberg peut désigner

Toponyme 
 La commune de Wallers-Arenberg, nouvellement renommée, siège de l'institution gérant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut ;
 La ville allemande d'Aremberg ou Arenberg ;
 La fosse Arenberg, ancien charbonnage en France ;
 La trouée d'Arenberg, parcours cycliste en France ;
 Le cinéma Arenberg, un ancien cinéma bruxellois fermé fin 2011.

Patronyme 
 La maison d'Arenberg, lignée noble